Bad Girl – singel Madonny z 1993 roku
 Bad Girl – singel Danity Kane z 2008 roku
 Bad Girl – singel Pussycat Dolls z 2009 roku